Limoeiro kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Limoeiro do Norte (ort), Ceará, 
 Limoeiro do Ajuru (ort), Pará, 
 Limoeiro de Anadia (ort), Alagoas, 
 Limoeiro (ort), Pernambuco, 
 Limoeiro (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar